W fazie grupowej zmierzyło się 16 zwycięzców rundy eliminacyjnej i 16 drużyn, które zapewniły sobie udział w tej fazie Ligi Mistrzów dzięki pozycjom zajętym w rozgrywkach ligowych.

Losowanie grup Ligi Mistrzów 2008/2009 odbyło się 28 sierpnia 2008 roku o godzinie 18:00 w Monako (Monako)

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H 

Liga Mistrzów UEFA (2008/2009)